Landesregierung van Staa steht für folgende Landesregierungen von Tirol:

 Landesregierung van Staa I, 2002 bis 2003
 Landesregierung van Staa II, 2003 bis 2008